Orlovača (Prijedor, BiH)
Orlovača (brdo, Dugopolje) (i radiotelevizijski odašiljač)
Orlovača (jama), kod Kotlenica
Orlovača (sljeme, Trtar), jedno od sljemena brda Trtra (494 m)
Orlovača (brdo kod Livna)
Orlovača (brdo kod Sumbulovca
Orlovača (pećina, Pale), na brdu Orlovači u zaseoku Sinjevu u naselju Sumbulovcu
VE Orlovača
Orlovača (groblje, Beograd)
Orlovača (neolitski lokalitet) u istočnoj Srbiji
 vodosprema Orlovača u Vrpolju kod Šibenika